Franciszek Więckiewicz (1878-1960) – polski pastor
 Leon Więckiewicz (1914-1944) – polski duchowny katolicki
 Robert Więckiewicz (ur. 1967) – polski aktor